Il Nuovo Canzoniere Italiano è un gruppo musicale italiano fondato a Milano nel 1962. 
Il Nuovo Canzoniere Italiano (rivista) è una rivista